E11 steht für:
 eine Tarifgruppe im Öffentlichen Dienst (TV-L/TVÖD)
 Typ-2-Diabetes, nach dem ICD-10-Code
 DR-Baureihe E 11, eine Elektrolokomotive der Deutschen Reichsbahn in der DDR
 FTAG Esslingen E11, ein Versuchssegelflugzeug der Flugtechnischen Arbeitsgemeinschaft (FTAG) der Staatlichen Ingenieurschule Esslingen
 Europäischer Fernwanderweg E11, von Den Haag in den Niederlanden bis Olsztyn in Polen
 Europastraße 11, eine Fernstraße von Vierzon nach Béziers in Frankreich
 eine Gewindeform für Leuchtmittel, siehe Lampensockel
 HMS E11, ein britisches U-Boot

E11